Davies är ett engelskt och walesiskt efternamn. Namnet var ursprungligen ett patronymikon med betydelsen Davids son.
Personer med Davies som efternamn:

 Adam Davies
 Alan Davies
 Alphonso Davies
 Andrew Davies, fotbollsspelare
 Andrew Davies, brittisk författare

 Ben Davies
 Brian Davies

 Caryn Davies
 Charles Davies
 Charlie Davies, fotbollsspelare från USA
 Chaz Davies
 Christopher Davies
 Craig Davies
 Curtis Davies

 Dave Davies
 Dennis Russell Davies, amerikansk pianist och dirigent
 Denzil Davies
 Donald Davies

 Edmund Frank Davies
 Emily Davies, brittisk feminist och pedagog

 Geraint Davies
 Gladys Davies
 Grant Davies

 Hubert Henry Davies

 Jeremy Davies, amerikansk skådespelare
 John Davies (poet), engelsk poet
 John Davies (ishockeyspelare)
 John Davies (simmare)
 John Rhys-Davies

 Katie Davies
 Kevin Davies

 Laura Davies
 Lilian May, svensk prinsessa född Davies
 Luke Davies
 Lynn Davies

 Marianne Davies
 Marion Davies
 Mark Davies
 Matt Davies

 Norman Davies, brittisk historiker

 Patricia Davies
 Peter Maxwell Davies
 Philip Davies

 Quentin Davies

 Ray Davies, brittisk sångare
 Robertson Davies, kanadensisk författare
 Russell T. Davies

 Sharron Davies
 Simon Davies, fotbollsspelare
 Simon Davies (inredare), inredare
 Stephen John Davies

 Terence Davies
 Thomas Witton Davies
 Tom Davies

 Valerie Davies

 Walford Davies
 William Henry Davies, brittisk poet

Se även 
 Davis (efternamn), engelskt efternamn

Engelska efternamn
Walesiska efternamn